Катанов Віктор Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2015 років.
 Катанов Микола Федорович — російський тюрколог, професор.
Прізвища